Sadyattes ist der Name zweier Könige von Lydien,

 Sadyattes I. aus der Herakleiden-Dynastie und
 Sadyattes II. aus der Mermnaden-Dynastie.

Aus dem lydischen übersetzt bedeutet der Name etwa „starker Vater“.